Марьинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи, СССР и Российской Федерации:

Существующие
 Марьинская волость — муниципальное образование со статусом сельское поселение и названием «волость» в Великолукском районе Псковской области
 Марьинская волость — муниципальное образование со статусом сельское поселение и названием «волость» в Стругокрасненском районе Псковской области

Упразднённые
 Марьинская волость (Вологодский уезд) — в составе Вологодской губернии
 Марьинская волость (Слонимский уезд) — в составе Гродненской губернии
 Марьинская волость (Мариупольский уезд) — в составе Екатеринославской губернии
 Марьинская волость (Малоярославецкий уезд) — в составе Калужской губернии
 Марьинская волость (Макарьевский уезд) — в составе Нижегородской губернии
 Марьинская волость (Новгородский уезд) — в составе Новгородской губернии
 Марьинская волость (Саратовский уезд) — в составе Саратовской губернии
 Марьинская волость (Новоторжский уезд) — в составе Тверской губернии
 Марьинская волость (Херсонский уезд) — в составе Херсонской губернии
 Марьинская волость (Мологский уезд) — в составе Ярославской губернии